В данной статье перечислены обитаемые острова Хорватии, отсортированные по количеству жителей на 31 марта 2001 года. В хорватской части Адриатического моря находится большое количество островов, из которых 698 классифицируются как собственно острова, 389 как скалы и 78 как рифы. Таким образом, Хорватский архипелаг является самым большим в Адриатическом море и вторым после Греческого во всей средиземноморской акватории.

Из 698 островов только 47 имеют постоянное население. В некоторых источниках говорится о 66 населённых островах, к которым причисляются все острова, на которых есть населённые пункты, однако 19 из этих островов потеряли постоянное население в результате депопуляции, возникшей на островах вследствие спада экономической активности

Острова Хорватии были населены со времён Древней Греции (например, на Хваре люди жили уже между 3500 и 2500 годами до нашей эры. Дионисий Старший основал колонии на Хваре и Висе в IV веке до нашей эры). Общее население островов достигло максимума в 1921 году, когда оно составляло 173 503 жителя, после чего стало снижаться, к 1981 году достигнув уровня, имевшегося до 1850-х годов. Депопуляция прекратилась лишь в 1990-х годах: согласно переписи населения 2001 года на островах проживало 121 606 человек против 110 953 в 1991 году.

Основу экономики островов составляет сельское хозяйство (преимущественно виноградарство и выращивание оливок), рыболовство и туризм. Местная экономика развита относительно слабо, в то время, как стоимость жизни на островах выше, чем на материке в среднем на 10—30 процентов, поэтому правительство Хорватии оказывает различные виды поддержки и защиты с помощью «Закона об островах» (), стимулирующего экономику островов. В частности, жителям островов предлагается бесплатный проезд по платным мостам и более дешёвые или вовсе бесплатные билеты на паромы.

Острова 
Легенда плотности населения в таблице
<onlyinclude>

См. также 
 Список островов Хорватии

Примечания 

Обитаемые
Хорватия
О